Gielsdorf steht für:
 Gielsdorf (Alfter), Ortsteil der Gemeinde Alfter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gielsdorf (Altlandsberg), Ortsteil der Stadt Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Gielsdorf (Zahna-Elster), Ortsteil der Stadt Zahna-Elster, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

Gielsdorf ist auch ein im Rheinland recht weit verbreiteter Familienname, dessen Ursprung auf Alfter-Gielsdorf zurückgeht.

Siehe auch
 Gilsdorf